Hegedűs Gyula (1870–1931) színész
 Hegedűs Gyula (1887–1953) újságíró
 Hegedűs Gyula (1950) agrármérnök, bankigazgató, barlangkutató
 Hegedűs Gyula (1952–2017) labdarúgó
 Hegedűs Gyula (1980) labdarúgó